

Geografia 
 Morden – distretto di Londra
 Morden – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito
 Morden – comune del Canada
 Morden – stazione della metropolitana di Londra

Altro 
 14502 Morden – asteroide della fascia principale